Бишер може да се односи на:

 Бишер (Об), насељено место у Француској, у департману Об
 Бишер (Север), насељено место у Француској, у департману Север